Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, а также научной, научно-технической и инновационной деятельности и развитию федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов.

Образовано 15 мая 2018 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

История 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации образовано в 2018 году в результате разделения Министерства образования и науки Российской Федерации на два ведомства и передачи новому министерству полномочий ФАНО России. На пост министра назначен бывший руководитель ФАНО.

18 июня 2018 года на заседании Правительства РФ было утверждено "Положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, определившее полномочия и функции данного министерства. Официально установлено также его сокращённое наименование: «Минобрнауки» (ранее использовавшееся применительно к Министерству образования и науки).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 года № 682, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации разрешается иметь до 9 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также до 25 департаментов по основным направлениям деятельности Министерства в структуре центрального аппарата и 3 территориальных органа.

Центральный аппарат Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) Российской Федерации, согласно постановлению, размещён в г. Москве, ул. Тверская, д. 11, строения 1 и 4, Брюсов пер., д. 11 и д. 21, строения 1 и 2, ул. Солянка, д. 14.

Руководство

Министры 
 ныне действующий
 Фальков Валерий Николаевич (с 21 января 2020 года).
 бывшие
 Котюков Михаил Михайлович (с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года, и. о. с 16 января 2020 года по 21 января 2020 года).

Заместители министра 
 Действующие
 Афанасьев Дмитрий Владимирович (с 20 апреля 2020 года);
 Бочарова Наталья Александровна (с 28 июля 2018 года);
 Дружинина Елена Сергеевна (с 13 апреля 2020 года);
 Кучеренко Пётр Александрович (с 31 марта 2020 года);
 Нарукавников Александр Вячеславович (с 30 ноября 2019 года);
 Медведев Алексей Михайлович (с 18 июня 2018 года);
 Омельчук Андрей Владимирович (с 26 марта 2020 года).
 Бывшие
 Боровская Марина Александровна (24 июля 2018 — 30 марта 2020);
 Комаров Игорь Анатольевич (10 июля 2018 — 7 сентября 2018);
 Кузьмин Сергей Владимирович (18 июня 2018 — 7 апреля 2020);
 Лукашевич Марина Борисовна (19 июля 2018 — 20 июля 2020);
 Люлин Сергей Владимирович (31 марта 2020 — 31 октября 2020);
 Солодовников Денис Анатольевич (27 декабря 2018 — 23 сентября 2019);
 Степанов Александр Владимирович (18 июня 2018 — 7 апреля 2020);
 Трубников Григорий Владимирович (18 июня 2018 — 27 марта 2020).

Эмблема министерства 
8 февраля 2019 года, в День российской науки, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещён проект приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об учреждении геральдического знака — эмблемы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации». 25 февраля 2019 года министром науки и высшего образования РФ был подписан приказ № 9н, который утвердил официальную эмблему Министерства. 20 марта 2019 г. приказ был зарегистрирован в Министерстве юстиции России и 1 апреля вступил в законную силу.

Описание эмблемы в Приложении № 2 к приказу № 9н:Геральдический знак — эмблема Министерства науки и высшего образования Российской Федерации представляет собой изображение двуглавого орла золотистого цвета с распростёртыми поднятыми вверх распущенными крыльями. Орёл увенчан двумя малыми золотыми коронами и над ними одной большой золотой короной, соединёнными золотой лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла в синем щите — сидящая прямо на фоне золотого цикломора серебряная сова, держащая в лапах две золотые ветви, расположенные горизонтально. Пресс-центр Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на основе официальной эмблемы Министерства разработал фирменный стиль Министерства, в состав которого входят: стилеобразующие элементы; эмблема Минобрнауки в четырёх исполнениях — в основном и упрощённом цветных и в основном и упрощённом монохромных вариантах; эмблема Минобрнауки также в четырёх исполнениях, но с размещённой справа от эмблемы надписью «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации» на русском и английском языках; фасадные таблички подведомственных организаций; шаблон для подготовки презентаций.

Ведомственные награды 
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 11 декабря 2018 г. № 71н установлены следующие ведомственные награды:
 знак отличия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
 Медаль К. Д. Ушинского;
Медаль «За безупречный труд и отличие»;
Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития»;
 Почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации»;
 Почётное звание «Почётный работник науки и высоких технологий Российской Федерации»;
Почетное звание «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»;
Звание «Почетный работник» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации»;
 Нагрудный знак «Почётный наставник»;
Нагрудный знак «Молодой ученый»;
 Почётная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Примечания

См. также 
 Министерство просвещения Российской Федерации
 Министерство народного просвещения Российской империи
 Министерство высшего и среднего специального образования СССР
 Министерство науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации
 Министерство науки и технологий Российской Федерации
 Федеральные органы управления образованием в Российской Федерации
 Список министров образования России
 Список министров просвещения России
 Образование в России

Ссылки 
 Официальный сайт.
 

Министерства науки и технологии